Фёдор Миха́йлович Новоси́льский (1808, Тверь — , Санкт-Петербург) — моряк, адмирал Российского флота, герой Синопского морского сражения и обороны Севастополя (1854—1855). Сподвижник адмиралов Лазарева, Корнилова, Нахимова и других. Член Государственного совета Российской империи.

Биография 
5 апреля 1818 года поступил в Морской кадетский корпус, который окончил 22 февраля 1823 года с производством в чин мичмана и зачислением в 8-й флотский экипаж.

В мае-августе 1823 года находился в плавании по Балтийскому морю на корабле «Ретвизан» под командованием капитана 1-го ранга С. И. Селивачева. В мае-августе следующего года находился в плавании до Исландии на фрегате «Вестовой» под командованием капитана 2-го ранга А. И. Тихменева. В 1825 году находился в распоряжении генерал-интенданта флота В. М. Головнина. В кампаниях 1826—1827 годов находился в плаваниях между Санкт-Петербургом и Кронштадтом на канонерских лодках под командованием контр-адмирала Д. В. Руднева. 22 февраля 1828 года произведен в чин лейтенанта.

27 февраля 1829 года переведён в 32-й флотский экипаж и назначен на бриг «Меркурий», командуя артиллерией которого, участвовал в бою с двумя турецкими кораблями 14 мая того же года. 4 июня за отличие был произведён в чин капитан-лейтенанта и награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом, а в его родовой герб был добавлен пистолет «как орудие, избранное для взорвания брига на воздух на случай невозможности продолжать оборону». Летом того же года Новосильский участвовал в занятии крепостей Агатополь и Инада, за что удостоился Монаршего благоволения. Зимой 1829—1830 годов находился в плавании от мыса Святой Троицы до Севастополя на фрегате «Эривань» под командованием капитана 2-го ранга Е. И. Колтовского.

В 1830 году он занимал должность презуса комиссии военного суда при Севастопольском порте, а 15 апреля следующего года был переведён в 31-й флотский экипаж. Во время экспедиции для помощи Турции против восставшего египетского паши Мухаммеда-Али Фёдор Михайлович находился в плавании из Севастополя в Константинополь на корабле «Императрица Екатерина II» под командованием капитана 1-го ранга Л. И. Черникова, а в августе-сентябре 1833 года — в Босфоре на корабле «Пимен» под командованием капитана 2-го ранга Э. И. Вергопуло, после чего с десантными войсками вернулся в Феодосию. За отличие был награждён орденом Святой Анны 3-й степени и турецкой золотой медалью.

21 февраля 1834 года назначен командиром брига «Меркурий» и переведён в 32-й флотский экипаж. В апреле-июне того же года находился в плавании на транспорте «Кит» под командованием капитан-лейтенанта А. Ф. де Ливрона. В 1835—1836 годах командовал бригом «Меркурий» при Севастопольском порте, а в апреле-октябре 1837 года — в крейсерстве у восточного побережья Чёрного моря. 10 июня того же года участвовал при устье реки Шапсухо в бою с горцами и перевозившим контрабанду турецким судном, удостоился Высочайшего благоволения. 22 сентября 1837 года награждён орденом Святого Станислава 3-й степени, а 6 декабря был произведён в чин капитана 2-го ранга.

…в числе прочих наград Всемилостивейше повелено внести в герб его Новосильского пистолет, как орудие, избранное им и прочими Офицерами брига Меркурия, для взорвания на воздух брига, при невозможности продолжать бой.

Щит разделен на три части, из коих в верхней пространной в голубом поле изображен золотой пистолет и под оным серебряная луна, рогами вниз обращенная. Во второй в золотом поле масличная ветвь. В третьей в серебряном поле флаг. Щит увенчан обыкновенными дворянскими шлемом и короною с тремя страусовыми перьями. Намет на щите голубой и зелёный, подложенный золотом.

19 октября 1838 года назначен командиром 32-го флотского экипажа и линейного корабля «Три Святителя», на котором в течение десяти лет плавал по Чёрному морю. 18 декабря 1839 года Новосильскому объявлено Высочайшее благоволение за отличие в боях при Сочи и Туапсе и за успешную проводку из Николаева в Севастополь «Трёх Святителей». 6 декабря 1840 года произведён в чин капитана 1-го ранга, 6 декабря 1843 года награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с императорской короной, 13 сентября 1845 года — орденом Святой Анны 2-й степени, 1 января 1847 года — орденом Святого Георгия 4-й степени, 4 декабря 1848 года — императорской короной к ордену Святой Анны 2-й степени.

6 декабря 1849 года произведён в чин контр-адмирала с назначением командиром 3-й бригады 5-й флотской дивизии. В 1850—1851 годах плавал по Чёрному морю, держа флаг на корабле «Три иерарха» и фрегате «Флора». 6 декабря 1850 года ему было объявлено Монаршее благоволение, 22 августа 1851 года награждён знаком отличия «XX лет беспорочной службы», а 5 декабря — орденом Святого Владимира 3-й степени.

30 марта 1852 года назначен командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии и в том же году плавал по Чёрному морю, держа флаг на кораблях «Ягудиил» и «Варна». В феврале-июне 1853 года командовал отрядом судов в крейсерстве у восточного побережья Чёрного моря, держа флаг на фрегате «Мидия», а 1 июня был назначен командующим 4-й флотской дивизией.
Высочайшим приказом по военному морскому ведомству Декабря 18-го дня 1853 года. Производятся, за отличие в деле при истреблении, 18-го Ноябри, на Синопском рейде, Турецкой эскадры, командующий 4-ю Флотскою дивизию, контр-адмирал Новосильский, в вице-адмиралы, с утверждением Начальником той же дивизии…

Во время севастопольской обороны Фёдор Михайлович занимал должность начальника 2-го отделения оборонительной линии Севастополя, а в июле-августе 1855 года — исправляющего должность командира Севастопольского порта и военного губернатора. За отличие он был награждён 20 ноября 1854 года орденом Святого Владимира 1-й степени и 15 июня 1855 года — золотой шпагой с алмазами.

20 сентября 1855 года Фёдор Михайлович был назначен начальником гарнизона Николаева, а 25 октября — главным командиром Кронштадтского порта и кронштадтским военным губернатором. За инженерные работы, смотр судов и за порядок в Кронштадте он был удостоен 27 июня 1856 года, 25 февраля, 12 августа 1857 года и 3 марта 1858 года Монарших благоволений.

17 апреля 1863 года Фёдор Михайлович был пожалован чином генерал-адъютанта Его Императорского Величества свиты, а 30 августа — произведён в чин адмирала. В мае 1865 года он командовал отрядом судов Балтийского флота в Кронштадте при встрече тела покойного цесаревича Николая Александровича, за что удостоился особенного Монаршего благоволения. В сентябре 1866 года адмирал держал флаг на винтовом корабле «Император Николай I» и командовал отрядом судов Балтийского флота в Кронштадте при встрече невесты цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III) — датской принцессы Дагмар, за что удостоился Монаршего благоволения и был награждён датским орденом Данеброг.

28 октября 1866 года по случаю бракосочетания наследника престола Фёдор Михайлович был назначен членом Государственного совета и с 10 июня 1867 года по 1 января 1884 года присутствовал в департаменте государственной экономии. Также он ежегодно назначался членом особой комиссии для рассмотрения отчётов по Морскому ведомству.

1 января 1870 года Фёдор Михайлович был награждён орденом Святого Александра Невского с алмазными знаками, а 5 октября 1879 года по случаю 25-летия первой бомбардировки Севастополя — орденом Святого Андрея Первозванного.

В 1885 году имя Ф. М. Новосильского присвоили Театральной (Фонтанной) площади в Севастополе, в 1921 году её переименовали в площадь Коммуны, а в 1954 году дали имя Площадь Ушакова.

Примечания

Литература 
 Генерал-адъютант, адмирал Фёдор Михайлович Новосильский // Томские губернские ведомости. № 19. 16 мая 1885 года. Томск.
 Веселаго Феодосий Федорович Очерк истории морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет

Выпускники Морского кадетского корпуса
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Адмиралы (Российская империя)
Участники Крымской войны
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Главы Севастополя
Участники Боспорской экспедиции‎
Участники Синопского сражения